St. Margaret's Bay kan avse:

 St. Margarets Bay, Nova Scotia – på den södra stranden av Nova Scotia
 St. Margarets Bay, Nova Scotia (administrativt distrikt) – en politisk indelning 
 St. Margarets Bay, Kent –  på kusten till Kent i södra England